Pandemia COVID-19 w Nowej Zelandii – pandemia zachorowań na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Nowej Zelandii. Wg stanu na 5 lutego 2021, Nowa Zelandia jest na sto sześćdziesiątym ósmym miejscu pod względem liczby zachorowań na świecie. Koronawirusa zdiagnozowano u 2 315 osób, z których 25 zmarło, a 2 228 uznano za wyleczone, w związku z czym aktywne pozostają 62 przypadki. Do 5 lutego 2021 wykonano ponad 1 551 707 testów.

Przebieg pandemii 
Pierwsze zakażenie w kraju zostało potwierdzone 28 lutego 2020 w Auckland u kobiety po sześćdziesiątym roku życia, która wróciła do Nowej Zelandii z Iranu. Po wykryciu drugiego przypadku 4 marca, do końca tego miesiąca w Nowej Zelandii odnotowano łącznie 647 przypadków zakażenia (w tym 47 prawdopodobnych). 

Szczyt pandemii nastąpił w pierwszej połowie kwietnia, kiedy to dziennie odnotowywano około 90 nowych zakażeń, a liczba aktywnych przypadków sięgała 930 chorych. Do końca tego miesiąca łączna liczba zakażeń wyniosła 1 476 (w tym 350 prawdopodobnych), z czego 1 241 osób wyzdrowiało i 19 zmarło. 

W kolejnych miesiącach liczba nowych zakażeń sukcesywnie spadała, dzięki czemu 8 czerwca cały kraj mógł zostać objęty najniższym, pierwszym poziomem restrykcji, obejmującym jedynie kontrole graniczne. 

11 sierpnia 2020, w Auckland wykryto cztery nowe przypadki zakażenia koronawirusem z nieznanego źródła w związku z czym błyskawicznie wprowadzono obostrzenia - region Auckland został objęty poziomem trzecim, a reszta kraju poziomem drugim. Stłumienie ogniska w zarodku umożliwiło stopniowe łagodzenie restrykcji - 30 sierpnia region Auckland został objęty zredukowanymi obostrzeniami w postaci poziomu restrykcji 2.5, 23 września poziom ten obniżono do 2, zaś cały kraj wrócił do poziomu pierwszego. 7 października do reszty kraju dołączył również region Auckland.

Do końca roku 2020, pomimo lokalnych przypadków zakażenia, nie doszło już do zwiększenia poziomów restrykcji w żadnym regionie. Cały czas obowiązuje nakaz 14-dniowej kwarantanny po przylocie do kraju, ponadto od 3 listopada na pokład samolotu lecącego do Nowej Zelandii może zostać wpuszczona jedynie osoba, która wcześniej zarezerwowała sobie miejsce do spędzenia kwarantanny w jednym z wydzielonych hoteli. 26 listopada rząd ogłosił, że szczepionka na koronawirusa będzie dostępna za darmo dla wszystkich chętnych. 12 grudnia ogłoszono, że w 2021 roku ustanowiony zostanie wolny od kwarantanny korytarz pomiędzy Nową Zelandią a Wyspami Cooka. Podobne zapewnienie, dotyczące utworzenia korytarza między Nową Zelandią i Australią w pierwszym kwartale 2021 roku, zostało ogłoszone 14 grudnia.

Zobacz też 
 Jacinda Ardern
Pandemia COVID-19

Uwagi

Przypisy 

Aktualne
2020 w Nowej Zelandii
Nowa Zelandia